Le mot permanent signifie "tout le temps" ou "définitif". Il s'oppose à provisoire, temporaire.
en mathématique, le permanent d'une matrice
en informatique, un lien permanent ou permalien
en chimie, dipôle permanent
en finance, crédit permanent
dans la religion catholique, un diacre permanent
dans le monde syndical, un permanent syndical

Musique

Album 

 , compilation de  sortie le  au Royaume-Uni et le  aux États-Unis.

Voir aussi :
 Permanente